Rui Pedro Couto Ramalho (1988) — futebolista português
 Rui Pedro Teixeira Mendonça (1987—c. 1998) — criança portuguesa desaparecida em 1998, geralmente conhecido por Rui Pedro

Desambiguações de antropônimos